Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute à São Paulo du 8 au .

Vicki Nelson remporte le simple dames. En finale, elle bat Jenny Klitch, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Neige Dias et Pat Medrado.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Bresil
Sport au Brésil en 1986
Compétition de tennis à São Paulo
Sport en décembre 1986